Onze-Novembre ou XI-Novembre ou 11-Novembre, avec ou sans majuscules et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier    

11 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et lettres 

Voir

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Site ou édifice

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en français 

En France : le principal événement commémoré en France est l'Armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin des combats de la Première Guerre mondiale.

Ailleurs : autres événements non connus

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 11 de Noviembre » ou « Once de Noviembre »

Notes et références 

Néant

Voir aussi